Der Name Arlene wurde bislang für neun tropische Wirbelstürme im atlantischen Becken verwendet:

 Tropischer Sturm Arlene (1959), ein tropischer Sturm, der in Louisiana nur geringe Schäden anrichtete.
 Hurrikan Arlene (1963), ein Kategorie-2-Hurrikan mit nur geringen Schaden auf Bermuda, siehe Atlantische Hurrikansaison 1963
 Hurrikan Arlene (1967), ein Hurrikan, der weit auf See blieb, siehe Atlantische Hurrikansaison 1967
 Tropischer Sturm Arlene (1971), ein tropischer Sturm an der Ostküste der Vereinigten Staaten, siehe Atlantische Hurrikansaison 1971
 Tropischer Sturm Arlene (1981), ein tropischer Sturm, der Kuba und die Bahamas nur mit geringen Auswirkungen überquerte, siehe Atlantische Hurrikansaison 1981
 Hurrikan Arlene (1987), ein leichter Hurrikan, der größtenteils fern vom Land blieb, siehe Atlantische Hurrikansaison 1987
 Tropischer Sturm Arlene (1993), der heftige Niederschläge nach Mexiko und Texas brachte und 29 Personen tötete.
 Tropischer Sturm Arlene (1999), ein tropischer Sturm, der östlich von Bermuda dahintriftete, siehe Atlantische Hurrikansaison 1999.
 Tropischer Sturm Arlene (2005), ein ausgedehnter tropischer Sturm, der über den Florida Panhandle hinwegzog.